Wyścig na 400 metrów stylem zmiennym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został 27 maja. Wzięło w nim udział 31 sportowców z 19 krajów.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 27 maja o godzinie 9:54. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami.

Finał 
Finał odbył się 27 maja o godzinie 17:32.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012